Поль Деман (; 25 апреля 1889, Менен, Бельгия — 31 июля 1961, Аутрейве, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик. Первый победитель велогонки Тур Фландрии (1913). Победитель велогонок: Бордо — Париж (1914), Париж — Рубе (1920), Париж — Тур (1923).

Достижения 

 1909
 3-й Льеж — Бастонь — Льеж
 1912
 10-й Париж — Рубе
 1913
 1-й Тур Фландрии
 2-й  Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 1914
 1-й Бордо — Париж
 3-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1920
 1-й Париж — Рубе
 1921
 6-й Париж — Рубе
 1922
 4-й Париж — Рубе
 1923
 1-й Париж — Тур
 1924
 4-й Тур Фландрии
 7-й Париж — Рубе

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Деман, Поль на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии